Karl Johan eller Carl Johan kan syfta på bland annat:

Personer
Karl XIV Johan, kung av Sverige och Norge
Carl Johan Adlercreutz, finlandssvensk greve och statsman
Carl Johan Bergman (politiker), svensk politiker
Carl Johan Bergman (skidskytt), svensk skidskytt
Carl Johan Bernadotte, greve, tidigare prins
Carl Johan De Geer, svensk konstnär
Carl Johan Cronstedt, svensk greve och arkitekt
 Carl Johan Fahlcrantz (skådespelare), svensk skådespelare
 Carl Johan Fahlcrantz (bokförläggare), svensk bokförläggare
 Carl Johan Fahlcrantz (målare), svensk konstnär
Karl Johan Alfred Gustafsson, svensk politiker
Karl Johann Maximowicz, rysk botaniker
Karl-Johan Persson, svensk näringslivsperson, vd på H&M
Carl Johan Schlyter, svensk juridikprofessor
Carl Johan Thyselius, svensk politiker
Carl-Johan Vallgren, svensk författare och musiker
Karl Johan Åström, svensk professor och ingenjör

Övrigt
Karl Johans Förbundet, minnesförbund till ära av kung Karl XIV Johan
Karl Johanssvamp (stensopp)
Karl Johans gate, huvudgatan i Oslo
Lelle Karl-Johan, dikt av Fröding
Karl Johansstil, en benämning på svensk empir
Karl Johans park
Karl Johans torg

Mansnamn